Иванков — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Иванков, Александр Дмитриевич (1949—2004) — советский футболист, тренер.
 Иванков, Денис Александрович (род. 1972) — узбекский футболист.
 Иванков, Димитр (род. 1975) — болгарский футболист.
 Иванков, Иван Александрович (род. 1975) — белорусский гимнаст.
 Иванков, Игорь Михайлович (род. 1966) — советский и российский футболист.

Топоним

Россия 
 Иванков — бывший хутор Области Войска Донского, ныне в черте поселка Глубокий Каменского района Ростовской области.

Украина 
 Иванков — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Иванков — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Иванков — село в Черняховском районе Житомирской области.
 Иванков — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Иванков — посёлок в Вышгородском районе Киевской области.
 Иванков — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Иванков — село в Борщевском районе Тернопольской области.

См. также